Il doppio del torneo di tennis Merano Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cristian Brandi e Igor Gaudi che hanno battuto in finale Giorgio Galimberti e Federico Rovai 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 David Ekerot /  Clinton Ferreira (primo turno)
 Federico Mordegan /  Tomas Nydahl (primo turno)

 Emilio Benfele Álvarez /  Jose Imaz-Ruiz (primo turno)
 Martijn Bok /  Aleksandar Kitinov (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1995